Le Canary Wharf Squash Classic 2018 est l'édition 2018 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 5 au 9 mars 2018. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Nathan Lake. Pour la première fois, le format "best of three" est utilisé lors des qualifications ainsi que lors du premier tour et des quarts de finale, c'est-à-dire qu'il ne faut que deux manches pour remporter la victoire finale. Lors des demi-finales et de la finale, le format "best of five" adopté jusqu'à présent est utilisé.

Le tenant du titre Nick Matthew, annule sa participation peu avant le tournoi en raison d'une blessure.

Le  mondial et champion du monde Mohamed El Shorbagy s'impose face à Tarek Momen.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2018
Sport en mars 2018
Squash en 2018